

Населені пункти та їхні частини
 Засточе — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Засточе — село в гміні Крипно Монецького повіту Підляського воєводства
 Засточе — частина села Бжозувка в гміні Ґрабув-над-Пилицею Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Засточе — частина села Воля-Заґойська-Ґурна в гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Засточе — колонія в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства

Примітки